UIO oder UiO steht für:
 Universitetet i Oslo (dt. Universität Oslo), älteste und zweitgrößte Universität Norwegens
 Flughafen Quito (IATA-Airport-Code), Flughafen in Ecuador

UIO